Кубок чемпионов 1969 — двенадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира среди мужских команд, в котором приняло участие 25 команд. Финал прошёл в Барселоне 24 апреля, титул сильнейшего вернул себе московский ЦСКА, обыгравший в финале действующего чемпиона «Реал Мадрид».

Квалификационный раунд

1/8 финала

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1968 год в баскетболе
1969 год в баскетболе